Medusaceratops (лат., возможное русское название — медузацератопс) — монотипический род растительноядных динозавров из подсемейства центрозаврин семейства цератопсид, включающий единственный вид — Medusaceratops lokii. Ископаемые остатки известны из Мэнсфилдского костного ложе (Mansfield bonebed) формации  в Монтане, США, относящегося к середине кампанского яруса верхнего мела. Возраст отложений, в которых был обнаружен голотип, составляет приблизительно 77,5 млн лет.

Medusaceratops lokii был научно описан в 2010 году Майклом Райаном (Michael Ryan), Энтони Расселом (Anthony Russell) и Скоттом Хартманом (Scott Hartman). Первая часть родового названия была дана в связи с наличием многочисленных толстых изогнутых выростов на «воротнике», вызвавших у палеонтологов ассоциации со состоявшими из змей волосами Горгоны Медузы из древнегреческой мифологии. Вторая часть, латинизированное древнегреческое ceratops, т. е. «рогатая морда», — распространённое окончание родового названия цератопсов. Видовое название lokii дано в честь Локи, бога хитрости и обмана из скандинавской мифологии. Оно было выбрано в связи с предшествующей описанию таксономической путаницей.

Систематика 
Первоначально род рассматривался внутри подсемейства хазмозаврин, но исследование Chiba et al., 2017 (см. кладограмму ниже) показало, что его следует относить к подсемейству центрозаврин.

Кладограмма согласно Dalman et al., 2018:

Примечания 

 

Хазмозаврины
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2010 году
Динозавры мелового периода